Live at the Royal Albert Hall − album dei The Dubliners del 1969
 Live at the Royal Albert Hall − album degli Emerson, Lake & Palmer del 1993
 Live at the Royal Albert Hall − album dei Ladysmith Black Mambazo del 1999
 Live at the Royal Albert Hall − album dei The Who del 2003
 Live at the Royal Albert Hall − DVD degli Emerson, Lake & Palmer del 2007
 Live at the Royal Albert Hall − album dei Erasure del 2007
 Live at the Royal Albert Hall − album di Adele del 2011
 Live at the Royal Albert Hall −  film-concerto di Eric Clapton del 2015
 Live at the Royal Albert Hall −  album dei Bring Me the Horizon del 2016
 Live at the Royal Albert Hall −  album degli Alter Bridge del 2018
 Live at the Royal Albert Hall −  album degli Architects del 2022
 Live at the Royal Albert Hall 2011 − album di B.B. King del 2012
 Live at the Royal Albert Hall London: 6th May 2004 − album di Zucchero Fornaciari del 2005